Битва при Мелите́не — сражение между армией крестоносцев под командованием Боэмунд I Антиохийского и турками-данишмендидами во главе с Данишменд Гази в 1100 году близ города Мелитены (ныне Малатья), завершившееся разгромом крестоносцев.

После приобретения княжества Антиохия в 1098 году Боэмунд I вступил в союз с армянами Киликии. Когда Гавриил Мелитенский и его армянский гарнизон был атакован турками-данишмендидами, Боэмунд I выступил им на помощь с армией.

Предводитель турок Данишменд Гази устроил засаду, и «большинство крестоносцев были убиты». Боэмунд I был пленен вместе с Ричардом Салернским. Среди погибших были армянские епископы Мараша и Антиохии. Боэмунд I был освобожден за выкуп в 1103 году, а его спасение стало поводом к началу неудачного Арьергардного крестового похода 1101 года.

Балдуин, граф Эдессы, а затем король Иерусалима, позже успешно освободил  Мелитену. Тем не менее, в 1101 году данишмендиды вновь захватили город.

Примечания

Литература 
 Eggenberger, David. An Encyclopedia of Battles. New York: Dover Publications, 1985. ISBN 0-486-24913-1

См. также 
 Крестовые походы

Сражения Крестовых походов
Сражения с участием сельджуков
Сражения XII века
1100 год
Сражения 1100 года
Сражения Данышмендидов